

Persone
Feltrinelli – famiglia italiana
Antonio Feltrinelli – imprenditore italiano
Carlo Feltrinelli – imprenditore italiano
Giangiacomo Feltrinelli – editore italiano
Inge Feltrinelli – editrice, fotografa e giornalista tedesca naturalizzata italiana, moglie di Giangiacomo

Altro
Casa Feltrinelli – edificio di Milano
Giangiacomo Feltrinelli Editore – casa editrice italiana
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – istituzione culturale
Palazzo Feltrinelli – edificio di Gargnano
Premio Feltrinelli – premio scientifico-artistico italiano